Горна:

 Горна — река в России, протекает в Ферзиковском районе Калужской области
 Горна — река в России, протекает в Архангельской области
 Горна — река в Гомельской области, приток Сожа